Voyer steht für:
 Voyer, französische Gemeinde im Département Moselle
 Voyer (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Voyer ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Voyer (1901–1976), französischer Opernsänger (Tenor)
 Jean-Pierre Voyer (* 1938), französischer Schriftsteller
 René de Voyer (1596–1651), französischer Diplomat, Gouverneur von Touraine, Botschafter in Venedig
 René II. de Voyer (1623–1700), französischer Botschafter in Venedig

Siehe auch:
 Foyer (Begriffsklärung)